Сен-Сатюрне́н-лез-Авіньйо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 85 км на північний захід від Марселя, 10 км на схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1913 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4974,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Сатюрнен-лез-Авіньйон на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сатюрнен-лез-Авіньйон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сатюрнен-лез-Авіньйон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз